Fréjus 
Tanto se pode referir a:
 Fréjus - localidade no Sul da França
 Túnel rodoviário do Fréjus
 Túnel ferroviário do Fréjus 

Desambiguação